Орешари може да се отнася за:

 Орешари – село в област Кърджали;
 Орешари – защитена местност в България.